Cruger peut faire référence à :

Patronyme 

  (1780–1843), personnalité politique et avocat américain.
 Johann Crüger (1598-1662), compositeur, organiste, et théoricien de la musique allemand.
 John Cruger , maire de New-York au .
 Julia Cruger (c. 1850 - 1920), romancière américaine qui écrit sous le pseudonyme Julien Gordon.
  (1834–1908), romancière américaine.
 Peter Crüger (1580–1639), astronome et mathématicien allemand.
 Carl Friedrich August Alexander Crüger (1813-1885), entomologiste allemand, spécialiste des lépidoptères.

Toponymes 

 Le cratère lunaire Crüger porte le nom de Peter Crüger.
 Cruger, ville américaine située dans l’État du Mississippi.